Соревнования в прыжках с шестом у мужчин на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро прошли 13 и 15 августа 2016 года на Олимпийском стадионе. 

В соревновании приняло участие 32 атлета из 17 государств. Победителем стал бразилец Тиаго Браз да Силва, установивший олимпийский рекорд 6,03 метров. Многолетний лидер прыжка с шестом у мужчин, француз Рено Лавиллени, занял второе место с результатом 5,98 метров.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине был установлен олимпийский рекорд:

Результаты

Квалификация
Квалификационный норматив: прыгнуть выше 5,75 (Q) или 12 спортсменов с лучшим результатом (q).

Финал

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года 

Прыжки с шестом на Олимпийских играх